

Presentación previa 
Sam Groth y Chris Guccione eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Austin Krajicek y Rajeev Ram ganaron el título tras derrotar en la final Guillermo Durán y Horacio Zeballos.

Cabeza de serie 

 ' Austin Krajicek /  Rajeev Ram (Campeones)
  Guillermo Durán /  Horacio Zeballos (Finalistas)

<ol start=3>
  Roberto Maytín /  Andrés Molteni ''(Semifinales)
  Nicolás Barrientos /  Eduardo Struvay ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de León 2015